Hattieville ist die Bezeichnung mehrerer Orte:

 Hattieville (Belize)

in den Vereinigten Staaten:
 Hattieville (Arkansas)
 Hattieville (South Carolina)